Fei kan som auktorsförkortning betyda:

 Liang Fei
 Rui Fei

Robotskapade auktorsförkortningar